La Serra de Valielles és una serra situada als municipis de Montmajor (Berguedà) i de Guixers al Solsonès, amb una elevació màxima de 1.300,8 metres.

Referències 

Serres de Montmajor
Serres de Guixers